Вільма Банкі (1901—1991) — американська актриса німого кіно угорського походження. Працювала в Німеччині і Голлівуді.
 Донат Банкі (1859—1922) — угорський інженер і винахідник.

 Банкі — місто в штаті Орісса Індії.
 Банкі — місто в штаті Уттар-Прадеш Індії.

Див. також 
 Банькі
 Банки